Сальваканьете ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 120,28 км². Население — 316 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Salvacañete
 Página web alternativa de Salvacañete

Муниципалитеты Куэнки